Мост в Чанахчи (Мост Аветараноца, ) — бывший однопролётный каменный арочный мост через речку Чанахчи (Аветараноц), протекающую по подножию монастыря Кусанац, находящегося в селе Чанахчи Ходжалинского района Азербайджана.

Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, контролировавшей село в 1992—2020 годах, располагается в Аскеранском районе.

Сохранились остатки правобережной опоры. Мост был построен в XVII веке из необработанного камня, на известковом растворе.

Другие мосты в Чанахчи 
Кроме данного, не уцелевшего моста, в Чанахчи имеются сохранившиеся до наших дней однопролётный мост Махтеса Арана постройки 1663 года и, также однопролётный, мост Акнахбюра, между Чанахчи и Карабулаком, тоже постройки XVII века (), с небольшим водопадом под ним, также построенный из необработанного камня на известковом растворе.

Примечания 

Каменные мосты Азербайджана
Арочные мосты Азербайджана
Исчезнувшие мосты
Чанахчи
Мосты Ходжалинского района